Chócue (cidade)
 Chócue (distrito)
 Chócues
 Língua chócue

Desambiguações de topônimos